

Гаймберг — громада в землі Тіроль

Гаймберг — громада в кантоні Берн